Hosanna est une exclamation employée dans les liturgies juive et chrétienne.

Hoshanna dans le judaïsme 

 Les Hoshannot sont des cérémonies juives typiques de la fête de Souccot.
 Hoshanna Rabba (« Grande Hoshanna ») a lieu le septième jour de cette fête.
 Les hoshannot sont des poèmes liturgiques composés pour embellir l'office synagogal des Hoshannot.

Hosanna dans le christianisme 

 Le cri Hosanna est un rituel mormon pratiqué lors de l'inauguration de leurs temples
 Hosanna! Music, un label discographique de musique chrétienne
 Les croix hosannières sont des monuments funéraires, construits entre le  dans le sud-ouest de la France.

Hosanna comme prénom ou patronyme 

 Hosanna de Mantoue est une bienheureuse italienne du  (1449-1505)
Hosanna de Kotor est une bienheureuse monténégrine du  (1493-1565) qui a pris son nom après Hosanna de Mantoue
 Joseph Ossanna est l'un des concepteurs du système d'exploitation Multics (1928 - 1977)

Autres 
 Hosanna est une pièce de théâtre de Michel Tremblay, écrite en 1973.
 Hosanna est un album du chanteur Jean-Jacques Debout paru en 1975.
 Hosanna est un roman de Jacques Chessex paru en 2013.
 Hosanna est une adaptation québécoise de langue française par Donald Lautrec du succès de 1969 de Neil Diamond Holly Holy.
 Château Hosanna est un domaine de Bordeaux dans la région de Pomerol